dakloze
landloper

Achternaam
Ans Zwerver, Nederlands voormalig politica namens GroenLinks
Dolf Zwerver, Nederlands kunstschilder
Ron Zwerver, Nederlands voormalig volleybalinternational
Ton Zwerver, Nederlands kunstenaar

Zie ook
De Zwerver (doorverwijspagina)
Zwervers (doorverwijspagina)